Anjos ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Anjos (Lissabon), Gemeinde im Concelho de Lisboa
 Anjos (Vieira do Minho), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vieira do Minho

Anjos ist der Familienname folgender Personen:

 Henrique Anjos (* 1952), portugiesischer Segler
 André Allen Anjos, portugiesischer DJ und Musikproduzent
 Eduardo dos Anjos (Kaku'uk), osttimoresischer Politiker

Anjos bezeichnet:
 Anjos (Band), portugiesische Punk-Rock-Band

Siehe auch:
 Dos Anjos
 Anios (Begriffsklärung)